dorisch steht für:
 Dorischer Modus, Kirchentonart
 Dorische Ordnung, Baustil
 Dorisches Griechisch, dorische Mundart der altgriechischen Sprache

Siehe auch:
 Dorer